L’Essor Charleroi Basket est un club belge de basket-ball basé dans la ville de Charleroi. Le club est en division 3.

Notes et références

Liens externes 

Charleroi
Club sportif à Charleroi